Codul Wabun (în japoneză: 和文モールス符号 / wabun mōrusu fugō) este codul Morse folosit pentru limba japoneză. Fiecare simbol al codului reprezintă un kana.

Dacă se scrie un text care folosește codul Wabun și codul Morse internațional, textul în codul Wabun se anunță cu semnul DO (-..---) și se termină cu semnul SN (...-.).

Tabelul semnelor 
Acest tabel prezintă morele japoneze în ordinea gojūon și semnele lor folosite în codul Wabun:

Vezi și 
 Codul Morse
 Kana
 Fonetica limbii japoneze

Legături externe 
 CW Wabun
 Japanese Code Wabun Morse

Coduri
Telegrafie
Sistemul de scriere japonez